Abbotsford může znamenat:

 Abbotsford (Sydney) — předměstí Sydney v Austrálii
 Abbotsford (Melbourne) — předměstí Melbourne v Austrálii
 Abbotsford (Britská Kolumbie) — město v Britské Kolumbii v Kanadě
 Abbotsford (volební distrikt) — volební distrikt okolo města Abbotsford v Britské Kolumbii v Kanadě
 Abbotsford (Dunedin) — předměstí Dunedinu na Novém Zélandu
 Abbotsford (Johannesburg) — předměstí Johannesburgu v Jižní Africe
 Abbotsford (Cheshire) — vesnice v Cheshire v Anglii
 Abbotsford (Západní Sussex) — vesnice v Západním Sussexu v Anglii
 Abbotsford (Skotsko) — dům (samota) ve Skotsku
 Abbotsford (Wisconsin) — město ve Wisconsinu v USA
 Abbotsford (Boston) — dům v Bostonu v Massachusetts v USA